Diese Tabelle zeigt alle bisherigen Präsidenten des Bundesrates der Bundesrepublik Deutschland. Artikel 52 Absatz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland ist so offen gefasst, dass jedes Mitglied des Bundesrates (MdBR) zum Präsidenten gewählt werden kann; jedoch haben seit der 1. Sitzung des Bundesrates am 7. September 1949 nur Regierungschefs der im Bundesrat vertretenen Länder dieses Amt ausgeübt. Die Abfolge der jährlich wechselnden Präsidentschaft wurde in der Königsteiner Vereinbarung vom 30. August 1950 festgelegt.

Übersicht 

Spalte  Zyklus: vollständiger Durchlauf der Länder; Spalte GJ = Geschäftsjahr

Siehe auch 
 Liste der Ministerpräsidenten der deutschen Länder

Weblinks 
 www.bundesrat.de: Präsidentinnen und Präsidenten des Bundesrates seit 1949

!
Prasidenten
Liste (Politiker)